Синнамон Лав (; род. 31 декабря 1973 года, Флинт, Мичиган, США) — американская порноактриса.

Карьера в порнофильмах 
Карьеру в порноиндустрии начала в 1993 году, когда ей исполнилось 20 лет и она была матерью-одиночкой двух детей. Снялась более чем в 260 фильмах.

Награды 
 2011: AVN Hall of Fame
 2011: CineKink Audience Choice Award: «Bring It» Category — Rough Sex 2
 2009: Urban X Awards Hall of Fame

Фильмография 
 Big Ass Slumber Party (2006)
 Black Girl Booty Battle (2011)
 Chocolate Ass Candy 6 (2010)
 Booty Freaks (2008)
 Ass Masters 5 (1995)
 Slippin' into Darkness (2001)
 Big Butt Black Teachers (2006)
 M.I.L.F. Chocolate (2007)
 How To Pick Up Black Chicks 2 (2009)

Примечания

Ссылки 
 Твиттер Синнамон Лав
 Интервью с Синнамон Лав
 Профиль на сайте AVN

Порноактрисы США
Эротические фотомодели США
Члены Зала славы AVN
Члены Зала славы Urban X
